Джа́стин Мо́рроу (; , Кливленд, Огайо, США) — американский футболист, левый защитник. Выступал за сборную США.

Карьера

Молодёжная карьера 
Между 2006 и 2009 годами Морроу обучался в Университете Нотр-Дам, где кроме того выступал за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. Во время перерывов в занятиях он также играл за клубы из Premier Development League, четвёртого дивизиона: «Индиана Инвейдерс» в 2007 году, «Кливленд Интернэшнлс» в 2008 году и молодёжный состав «Чикаго Файр», которому в 2009 году помог дойти до национального финала.

Клубная карьера 

На Супердрафте MLS 2010 Морроу был выбран во втором раунде под общим 28-м номером клубом «Сан-Хосе Эртквейкс». Его профессиональный дебют, ознаменовавшийся также его первым забитым голом, состоялся 14 апреля 2010 года в матче Открытого кубка США против «Реал Солт-Лейк». Его первый выход на поле в матче MLS состоялся 1 мая 2010 года во встрече против «Колорадо Рэпидз». В сентябре 2010 года Морроу для получения игровой практики был отдан в аренду в клуб второго дивизиона «Тампа-Бэй». После месячной аренды он вернулся в «Сан-Хосе», однако в июле 2011 года был вновь отдан в краткосрочную аренду в «Тампа-Бэй». Немногим позднее возвращения из второй аренды Морроу, до этого проведший за «Эртквейкс» только один полный матч и трижды выходивший на замену, стал твёрдым игроком стартового состава команды, отыграв восемь последних матчей сезона без замен. Последующие два сезона он провёл чередуя выступления на позициях в центре и на краю обороны. В сезоне 2012 Морроу участвовал в Матче всех звёзд MLS против английского «Челси», будучи неожиданно заявленным в состав сборной лиги в последний момент вместо травмировавшегося Хита Пирса. Всего в основной части того сезона он отыграл 33 из 34-х матчей без замен и внёс свой вклад в завоевание титула победителя регулярного чемпионата.

По окончании сезона 2013 Морроу был обменян в «Торонто» на распределительные средства. За «» он дебютировал в матче первого тура сезона 2014 против «Сиэтл Саундерс» 15 марта. Свой первый гол за канадский клуб он забил 30 мая 2015 года в ворота своей бывшей команды «Сан-Хосе Эртквейкс». 30 ноября 2015 года Морроу подписал новый многолетний контракт с «Торонто». В матче за Кубок MLS сезона 2016, в котором «Торонто» противостоял «Сиэтл Саундерс», он не сумел реализовать свой удар в серии послематчевых пенальти, что стоило «красным» чемпионства. 12 августа 2017 года в матче против «Портленд Тимберс» сделал дубль, за что был назван игроком недели в MLS. 30 сентября 2017 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» оформил хет-трик, и ещё раз удостоился звания игрока недели. По итогам сезона MLS 2017 Морроу номинировался на звание защитника года и был включён в символическую сборную года, «Торонто» при его участии снова пробился в финал сезона, где, вновь схлестнувшись с «Сиэтл Саундерс», смог взять реванш за прошлогоднее поражение и завоевать титул чемпионов лиги. 28 февраля 2018 года Морроу продлил контакт с «Торонто» на несколько лет. По окончании сезона 2020 контракт Морроу с «Торонто» истёк, но 23 февраля 2021 года клуб переподписал игрока на сезон 2021. 16 сентября 2021 года Морроу объявил о завершении футбольной карьеры после окончания сезона 2021. Свой прощальный матч он сыграл 7 ноября 2021 года в заключительном туре регулярной части сезона против «Ди Си Юнайтед».

Международная карьера 
За сборную США Морроу дебютировал 29 января 2013 года в товарищеской игре со сборной Канады. В марте того же года он вызывался на матчи квалификации к чемпионату мира 2014 со сборными Коста-Рики и Мексики, однако в обоих матчах оставался на скамейке запасных. 25 июня 2017 года Морроу был включён в заявку сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017.

Статистика

Клубная 

 Источники: Transfermarkt, Soccerway, worldfootball.net.

Международная 

 Источник: National Football Teams.

Достижения 
 Командные
 Сан-Хосе Эртквейкс
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2012

 Торонто
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2017
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2017
 Победитель Первенства Канады: 2016, 2017, 2018

 сборная США
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2017

 Индивидуальные
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2012
 Член символической сборной MLS: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Университета Нотр-Дам
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»
Игроки ФК «Торонто»